Влади́мир Крыло́в:
 Крылов, Владимир Александрович (1910—1945) — советский оператор документального кино.
 Крылов, Владимир Алексеевич (1891—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Крылов, Владимир Валентинович (род. 1964) — советский легкоатлет.
 
 Крылов, Владимир Викторович (род. 1957) — российский нейрохирург.
 Крылов, Владимир Георгиевич (1935—2013) — советский тренер по горнолыжному спорту.
 Крылов, Владимир Иванович (1902—1994) — советский математик.
 Крылов, Владимир Петрович (1922—2019) — советский и российский литературовед.
 Крылов, Владимир Платонович (1841—1906) — профессор патологической анатомии Харьковского университета.
 Крылов, Владимир Юрьевич (1933—1997) — советский и российский математик и психолог.